Tokarz ist der Familienname von

 Leszek Tokarz, polnischer Eishockeyspieler
 Wiesław Tokarz, polnischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Tokar